Ту́оми (: Черёмуха обыкновенная) — финская фамилия. Известные носители:

 Туоми, Вейкко (1924—1992) — финский певец и композитор.
 Туоми, Олави (1932—2006) — финский актёр и оператор.